Vernal (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 Vernalwaterval, waterval in de Amerikaanse staat Californië
 Ewen Vernal (1964), Schots muzikant